Fir Island steht für:
 Fir Island (British Columbia), Insel im Carp Lake (McLeod River), McLeod River (McLeod Lake), British Columbia, Kanada
 Fir Island (Saskatchewan), Insel im Black Lake (Fond du Lac River, Saskatchewan), Saskatchewan, Kanada
 Fir Island (Idaho), Insel im Nez Perce County, Idaho, USA
 Fir Island (New York), Insel im Jefferson County (New York), New York, USA
 Fir Island (Washington), Insel im Skagit River direkt an der Skagit Bay, Skagit County, Washington, USA